Cet article relate le parcours de l’équipe de Croatie de football lors du Championnat d'Europe de football 2012 organisé en Pologne et en Ukraine du 8 juin au .

La Croatie s’est qualifiée pour l'Euro 2012 en terminant  de son groupe derrière la Grèce et devant Israël.

Elle se trouve dans le groupe C face à l’Espagne, l’Italie et l’Irlande.

Effectif 
Le , le sélectionneur de la Croatie Slaven Bilić a dévoilé une liste de 23 joueurs sélectionnés pour participer à la compétition.

Qualifications

Groupe E 

|}

Barrages

Euro 2012

Premier tour - groupe C

Irlande - Croatie

Italie - Croatie

Croatie - Espagne

Références 

Croatie
Sport en Croatie en 2012